Caffarelli

 Gaetano Caffarelli (1710-1783), soprano castrat italien
 Les membres de la famille Caffarelli du Falga : Cinq frères qui ont tous fait des carrières remarquées :
 Louis Marie Maximilien de Caffarelli du Falga, dit Maximilien Caffarelli, (1756, 1799) est un général de brigade de la Révolution ;
 Charles Ambroise de Caffarelli du Falga, (1758-1826), chanoine puis préfet sous l'Empire ;
  Louis Marie Joseph de Caffarelli, (1760-1845), dit Joseph Caffarelli, premier préfet maritime de Brest et pair des Cent-Jours ;
 Jean-Baptiste de Caffarelli du Falga, (1763-1815), évêque de Saint-Brieuc ;
 Marie François Auguste de Caffarelli du Falga dit Auguste Caffarelli, (1766-1849), général de division français.et enfin, le fils de ce dernier :
 Eugène Auguste de Caffarelli (1806-1878), député d’Ille-et-Vilaine

 Autres personnages :
 Gérard de Caffarelli (1926-2011) est un syndicaliste agricole français (FNSEA).
 Giuseppe Pallavicini Caffarelli (1943-), traducteur et écrivain italien.
 Lamberto Caffarelli (1880–1963), compositeur italien
 Luis Caffarelli (1948-), mathématicien argentin et américain.

 Odonyme :La rue Caffarelli est une voie de l’actuel  de Paris (quartier des Enfants-Rouges) qui a reçu par le décret  ministériel du  le nom de Louis Marie Joseph Maximilien Caffarelli (1756-1799), mort au siège de Saint-Jean-d'Acre.

Homonymie de patronyme